

Geografia
 Garrel – comune della Bassa Sassonia, in Germania

Persone
 Esther Garrel – attrice francese, figlia di Philippe e nipote di Maurice
 Louis Garrel – attore, regista e sceneggiatore francese, figlio di Philippe e nipote di Maurice
 Maurice Garrel – attore francese
 Philippe Garrel – regista e attore francese, figlio di Maurice
 Sof'ja Garrel' – attrice sovietica